Příjmení Poljakov () nosí více významných osobností:

 Alexandr Poljakov (* 1945) – ruský teoretický fyzik
 Ella Poljakovová (* 1941) – ruská aktivistka
 Jevgenija Poljakovová (* 1983) – ruská atletka
 Nikita Poljakov (* 1988) – český novinář narozený v Rusku
 Valerij Poljakov (1942–2022) – sovětský (od 1992 ruský) kosmonaut, člen oddílu kosmonautů Institutu lékařsko-biologických problémů (IMBP)
 Vladimir Poljakov (* 1960) – bývalý sovětský atlet ruské národnosti

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení